A National Basketball Association 2004–2005-ös szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 59. szezonja volt.

A győztes a San Antonio Spurs lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Detroit Pistons ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Steve Nash, a döntő MVP-je Tim Duncan lett.

Charlotte városa visszatért a ligába az új Charlotte Bobcats nevű csapatával, ezzel 30-ra nőtt a csapatok száma. Charlotte korábbi csapata a Hornets átköltözött New Orleansba, a város pedig új csapatot hozott létre.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve.
A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Steve Nash, Phoenix Suns
Az év újonca: Emeka Okafor, Charlotte Bobcats
Legjobb védekező játékos: Ben Wallace, Detroit Pistons
Legtöbbet fejlődött játékos: Bobby Simmons, Los Angeles Clippers
Legjobb „hatodik” játékos: Ben Gordon, Chicago Bulls

All-Star-mérkőzés

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba